Kruseman kan verwijzen naar:

Kruseman (familie):
Adriaan Kruseman (1875-1964), Nederlandse kunstschilder
Arie Cornelis Kruseman (1818-1894), uitgever
Cornelis Kruseman (1797-1857), Nederlandse kunstschilder
Elisabeth Frederica Kruseman van Elten (1876 - ?), Nederlands-Franse kunstschilder
Fredrik Marinus Kruseman (1816-1882), Nederlandse kunstschilder
Gerhard Hendrik Kruseman Aretz (1773-1818), Nederlandse kunstschilder
Gideon Kruseman, (1904 - 1992) Nederlands bioloog.
Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829-1904), Nederlandse kunstschilder
Jan Kruseman (1867-1949), President Gerechtshof te Amsterdam.
Jan Adam Kruseman (1804-1862), Nederlandse kunstschilder
Jan Theodoor Kruseman (1835-1895), Nederlandse kunstschilder
Johan Caspar Muller Kruseman (1805-1855), Nederlandse kunstschilder
Johan Hendrik Kruseman (1866-1940), bloembollenteler
Johannes Alexander Kruseman (1860-1947), Nederlandse kunstschilder
Johannes Diederikus Kruseman (1828-1918), Nederlandse kunstschilder
Mina Kruseman (1839-1922), Nederlandse schrijfster, cantatrice, toneelspeelster en feministe.
Pauline Kruseman (1942) museumexpert en was onder meer van 1991 tot 2009 directeur van het Amsterdams Historisch Museum.
Kruseman (uitgeverij), een Haagse uitgeverij